Elaphrinae — підродина жуків родини Туруни (Carabidae).

Роди 
Триба Elaphrini Erichson, 1837
 Рід: Blethisa Bonelli, 1810
 Вид: Blethisa aurata Fischer von Waldheim, 1828
 Вид: Blethisa catenaria Brown, 1944
 Вид: Blethisa eschscholtzii Zoubkoff, 1829
 Вид: Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758)
 Вид: Blethisa tuberculata Motschulsky, 1844
 Рід: Diacheila Motschulsky, 1845
 Вид: Diacheila arctica Gyllenhal, 1810
 Вид: Diacheila polita (Faldermann, 1835)
 Рід: Elaphrus Fabricius 1775 Тинник
 Підрід: Arctelaphrus Semenov, 1926
 Вид: Elaphrus lapponicus Gyllenhal, 1810
 Підрід: Neoelaphrus Hatch, 1951
 Вид: Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 Медный тинник
 Вид: Elaphrus japonicus Ueno, 1954
 Вид: Elaphrus pyrenoeus Motschulsky 1850
 Вид: Elaphrus sibiricus Motsch., 1844
 Вид: Elaphrus splendidus Fischer von Waldheim, 1828
 Вид: Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792
 Підрід: Elaphrus viridis
 Вид: Elaphrus comatus Goulet, 1983
 Вид: Elaphrus hypocrita Semenov, 1926
 Вид: Elaphrus lheritieri Fabricius, 1775
 Вид: Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) Тинник береговой
 Вид: Elaphrus trossulus Semenov, 1904
 Вид: Elaphrus tuberculatus Mäklin, 1878
 Вид: Elaphrus viridis Horn, 1878
 Підрід: Elaphroterus Semenov, 1895
 Вид: Elaphrus angusticollis R.F.Sahlberg, 1844
 Підвид: Elaphrus angusticollis angusticollis <R.F.Sahlberg, 1844
 Підвид: Elaphrus angusticollis longicollis Sahlberg, 1880
 Вид: Elaphrus americanus Dejean, 1831
 Підвид: Elaphrus americanus americanus Dejean, 1831
 Підвид: Elaphrus americanus sylvanus Goulet, 1981
 Вид: Elaphrus aureus Müller, 1821
 Вид: Elaphrus purpurans Hausen, 1891
 Вид: Elaphrus ullrichi Redtenbacher, 1842
 Підрід: Sinoelaphrus 
 Вид: Elaphrus angulonotus Shi & Liang, 2008

Примітки 

Туруни
Підродини комах